Ghetto bezeichnet Verschiedenes:

 Ghetto, ein besonderes Stadtviertel, auch in der Schreibweise Getto
 insbesondere die historische Form, das Juden im Mittelalter als Lebensraum zugewiesen wurde,  
 Ghetto (Venedig), Insel in Venedig, auf der die jüdische Bevölkerung leben musste; Namensgeberin aller Ghettos
 Römisches Ghetto, Stadtbereich, in dem die römischen Juden von 1555 bis 1870 leben mussten
Im deutschen Sprachraum:
 Frankfurter Judengasse (von 1462 bis 1796, über das jüdische Ghetto in Frankfurt am Main) 
 Jüdische Gemeinde Speyer (ab 1084, bezeugt das erste Ghetto in Deutschland) 
 Judengasse (Worms) (das Ghetto in Worms, 1349 bis 1908) 
 Das Getto wird in kleineren Orten meist als Judengasse bezeichnet 
 Siehe auch: Liste der Judengassen im deutschen Sprachraum

Bestimmte Form von Konzentrationslagern, Sammellager von gefangenen, als Juden verfolgten Personen, das auch als Ghettos bezeichnet wurde, unter dem Regime des Nationalsozialismus:
 Ghetto Lemberg
 Ghetto Litzmannstadt (auch Ghetto Lodsch) in Łódź
 Ghetto Minsk
 Rigaer Ghetto
 Ghetto Theresienstadt
 Warschauer Ghetto

Siehe dazu: Liste der Ghettos in der Zeit des Nationalsozialismus

Rezeption in der Populärkultur:
 Ghetto (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Thomas Imbach
 Ghetto (Film), deutsch-litauischer Spielfilm aus dem Jahr 2006
 Ghetto (Theaterstück), ein israelisches Theaterstück von Joshua Sobol
 In the Ghetto, Lied von Elvis Presley

Personen:
 Almut Getto, deutsche Filmemacherin
 Andrea Getto (* 1959), deutsche Hörspielregisseurin und Autorin
 Giovanni Getto (1913–2002), italienischer Romanist und Italianist